Arcanum – gra komputerowa
 Arcanum – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Darke